Das Trapschießen bei den Olympischen Spielen 1972 in München fand vom 27. bis 29. August auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück statt.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Trap